Алекса́ндр Са́рычев:
 Сарычев, Александр Васильевич (1907—1986) — советский шахматный композитор.
 Сарычев, Александр Викторович (род. 1952) — депутат Государственной думы IV созыва.